Menoetius (Oudgrieks: Μενοίτιος, Menoitios) verwijst naar twee personages uit de Griekse mythologie.

Menoitios de Titaan 
Menoitios is de zoon van een van de oergoden Iapetus en diens vrouw Clymene. Hij is tevens de broer van Epimetheus (= 'hij die achteraf denkt'), Prometheus (= 'hij die vooruitdenkt') en Atlas, hun sterke broer. Menoetius zelf werd neergebliksemd door de oppergod Zeus omdat hij niet genoeg eerbied had voor de goden. Vervolgens werd hij in de Tartaros gegooid. Ook zijn broers werden gestraft, maar dan om andere redenen. Zo moest Atlas het hemelgewelf dragen, omdat hij zijn vaders kant koos tijdens de strijd tegen Zeus. Prometheus werd vastgebonden in het Kaukasusgebergte, waar elke dag de arend van Zeus een stukje van zijn lever wegpikte. Hij werd gestraft omdat hij het vuur van de goden had gestolen.
Verder zal Menoetius geen enkele betekenis hebben in de Griekse mythologie.

Menoitios de held 
Menoitios is de zoon van Actor en Aegina en vader van Patroclos, de beroemde vriend van Achilles in de Ilias. Mogelijk was hij een van de Argonauten die Jason vergezelden op zijn tocht naar het Gulden Vlies.

Stamboom

Griekse god
Trojaanse Oorlog